Miers kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Miers (sjö),

Frankrike 

 Miers, departementet Lot i regionen Occitanien, 

Robotskapade Antarktisförgreningar